Krasimir Anew (ur. 16 czerwca 1987 w Samokowie) – bułgarski biathlonista, mistrz Europy juniorów w biegu indywidualnym z 2007 roku. W swoim dorobku ma również dwa medale srebrne i jeden brązowy.

Osiągnięcia

Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Mistrzostwa Świata Juniorów

Mistrzostwa Europy Juniorów 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Bibliografia 
 

Bułgarscy biathloniści
Bułgarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Samokowie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011